Франсуа Ришар де Тюссак (; 1751—1837) — французский ботаник.

Биография 
Франсуа Ришар де Тюссак родился в 1751 году в Пуату. Активно путешествовал по французским колониям, изучал их флору. В 1786 году он отправился на Мартинику, до 1802 года жил на Гаити, был куратором местного ботанического сада. В 1802 году Франсуа некоторое время изучал флору Ямайки, в конце года вернулся во Францию. В 1816 году Тюссак сменил Томаса Бастара в должности директора Ботанического сада Анже. В 1826 году его зять, ботаник Никез Огюстен Дево сменил его в этой должности. Франсуа Ришар де Тюссак умер около 1837 года.

Основная часть гербарных образцов, собранных Тюссаком, хранится в Парижском музее естествознания (P). Около 2000 рисунков растений Мартиники, сделанных Тюссаком, были сожжены 5 февраля 1802 года во время войны за независимость Гаити. Рукописи и гербарные образцы, вероятно, уцелели, однако об их местонахождении ничего не известно.

Некоторые научные работы 
 Tussac, F.R. de (1808—1828). Flore des Antilles. 4 vols.

Роды, названные в честь Ф. Р. де Тюссака

Литература 
 

Ботаники по алфавиту
Ботаники Франции